Maria Correia ist der Name folgender Personen:

* Maria do Rosário Fátima Correia, osttimoresische Politikerin und Juristin
 Maria Teresa Hono Lay Correia (* 1969), osttimoresische Politikerin